Терзян () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Терзян Ален (нар. 1949) — французький актор і продюсер вірменського походження.
 Терзян Арутюн Арташесович (нар. 1932) — вірменський науковець, академік НАН Республіки Вірменія.
 Терзян Товмас Акопович (1840–1909) — вірменський поет, драматург і педагог.